Just Jerndorff er det anvendte navn om flere personer:

 Just Jerndorff (maler) (1806-1847) – dansk maler (Just Ulrik Jerndorff)
 Just Jerndorff (xylograf) (1841-1887) – dansk xylograf, forangåendes søn (Just Carl Poul William Jerndorff)